Warenbach ist ein Gewässername:

 Warenbach (Brigach), am Ober- und Mittellauf auch Wieselsbach, rechter Zufluss der Brigach in Villingen, Stadt Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Warenbach (Windache), rechter Zufluss vom Warenkarferner der Windache (zur Ötztaler Ache) vor dem Gasthaus Fiegl, Gemeinde Sölden, Bezirk Imst, Tirol

Siehe auch:
 Warbach